Бабушница () — община в Сербии, входит в Пиротский округ.

Население общины составляет 13 849 человек (2007 год), плотность населения составляет 26 чел./км². Занимаемая площадь — 529 км², из них 55,0 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Бабушница. Община Бабушница состоит из 53 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 10,0 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии